Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrei Pavel che ha battuto in finale Sláva Doseděl 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Andrei Pavel (Campione)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)
 Markus Hipfl (primo turno)
 Albert Portas (quarti di finale)

 Sláva Doseděl (finale)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Adrian Voinea (secondo turno)
 Oliver Gross (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1999